

Представники давньоримського роду Фабіїв 
 Марк Фабій Вібулан (; 524 до н. е. — 477 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 483 та 480 років до н. е.
 Марк Фабій Вібулан (; V століття до н. е.) — політик часів Римської республіки, консул 442 року до н. е.
 Марк Фабій Амбуст (; V—IV століття до н. е.) — Pontifex Maximus 390 року до н. е.
 Марк Фабій Амбуст (; V—IV століття до н. е.) — політик часів Римської республіки, військовий трибун з консульською владою (консулярний трибун) 381 та 369 років до н. е.
 Марк Фабій Амбуст (; ? — близько 325/323 року до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, консул 360, 356 та 354 років до н. е.
 Марк Фабій Дорсуон (; IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, консул 345 року до н. е.
 Марк Фабій Амбуст (; IV ст. до н. е.) — військовий діяч, начальник кінноти в 322 році до н. е.
 Марк Фабій Ліцин (; III століття до н. е.) — політик часів Римської республіки, консул 246 року до н. е.
 Марк Фабій Бутеон (, ? — 209 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, консул 245 року до н. е.
 Марк Фабій Квінтиліан (; близько 35 — близько 100) — найвідоміший із римських педагогів, ритор (вчитель красномовства), більш відомий як Квінтиліан.

Інші 
 Марк Фабій Кальвус (; близько 1440—1527, громадянин/мешканець Равенни) — італійський автор та перекладач праць Гіппократа (перший переклад — Рим, 1525).